Now Is the Hour steht für:

 Now Is the Hour, Lied von Gracie Fields
 Now Is the Hour (Charlie-Haden-Album), Album von Charlie Haden und dem Quartet West
 Now Is the Hour (Jennifer-Rush-Album), Album von Jennifer Rush